Stefano Tosi (n. 1959) – cantautore italiano
 Stefano Tosi (n. 1966) – cestista italiano